ПК — абревіатура. Значення:

 ПК — персональний комп'ютер.
 ПК — пістолет-кулемет.